Демократична лява партия () е социалдемократическа политическа партия в Турция. Основана е на 14 ноември 1985 г. от Рахшан Еджевит. По данни към 30 декември 2015 г. в партията членуват 86 391 души.

Председатели 
 Рахшан Еджевит (1985 – 1987)
 Бюлент Еджевит (1987 – 1988)
 Недждет Карабаба (1988 – 1989)
 Бюлент Еджевит (1989 – 2004)
 Зеки Сезер (2004 – 2009)
 Масим Тюркер (2009 – 2015)
 Йондер Аксакал (от 2015 г.)

Резултати от избори

Избори за Велико Народно събрание

Местни избори

Вижте също 
 Списък на политическите партии в Турция

Източници

Външни препратки 
  
 

Политически партии в Турция
Социалдемократически партии